MED es un acrónimo que puede referirse a:

 Mujeres en el Desarrollo
 Medición Electrónica de Distancias
 Medellín

Acrónimos